Ladebühne steht für:

 die Ladebühne eines LKW, siehe Ladebordwand
 Ladebühne (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal